Кордо́н — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии, входит в Исаковское сельское поселение.

Находилась  на правом берегу реки Кеп, на полкилометра выше впадения в неё реки Ушур. Через Кордон идёт старая дорога, параллельная федеральной трассе .

Ссылки 
 www.panoramio.com

Исчезнувшие населённые пункты Балезинского района